Il peut s'agir de quelqu’un des membres de la Famille de Lapanouse
 Ou du pseudonyme Comte Joseph de Lapanouse utilisé par le théologien Pierre-Denis Boyer pour publier deux de ses ouvrages.

Voir aussi 
 La Panouse, commune de Lozère
 Lapanouse, commune de l'Aveyron
 Lapanouse-de-Cernon, commune de l'Aveyron